Del 25 al 27 de febrero de 2016 tuvo lugar la LXVI edición de la Copa de S.M. el Rey, siendo Cáceres la ciudad anfitriona. 

Los 5 mejores equipos de la primera vuelta de la Superliga más el equipo organizador disputaron el torneo.

Desarrollo

Enlaces externos 
 Página de la Copa del Rey 2016 en la RFEVB

2016
Voleibol en 2016
Deporte en España en 2016